Melibea, antiga ciutat de Tessàlia
 Melibea (mitologia), personatge mitològic grec
 Melibea (filla d'Oceà), nimfa
 Melibea (filla d'Amfíon), mare de Nèstor
 Melibea, personatge literari, vegeu La Celestina
 MELIBEA (directori), directori i validador de les polítiques institucionals d'accés obert (OA).